Serie A 1940-1941 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie A 1940-1941 – edizione del campionato svizzero di hockey su ghiaccio
 Serie A 1940-1941 – edizione del campionato di pallacanestro femminile italiano
 Serie A 1940-1941 – edizione del campionato di pallacanestro femminile italiano